Ржавки

 Ржавки — посёлок городского типа в Солнечногорском районе Московской области.
 Новые Ржавки — посёлок в Солнечногорском районе Московской области.
 Ржавки (Зеленоград) — бывшая деревня в Солнечногорском районе Московской области, вошедшая в состав города Зеленограда.
 Ржавки — деревня в Псковской области, Звонская волость Опочецкого района.
 Ржавки — деревня в Псковской области, Максютинская волость Себежского района.